Boddington – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Boddington – miejscowość w hrabstwie Northamptonshire (Anglia)